Vladimir Visocki je ime več oseb:
 Vladimir Semjonovič Visocki (1938-1980), ruski pevec, pesnik, igralec in pisatelj;
 Vladimir Sergejevič Visocki (1954-2021), ruski admiral.